Шапова́л — майстер, що виготовляє з вовни шапки та інші вироби у спосіб валяння.
 Шаповал — представник етногрупи шаповалів у Росії та Білорусі.

Прізвище 

Шаповал — українське прізвище, походить від назви професії шаповал — майстра, що валяє шапки.
Відомі носії:
 Шаповал Андрій Іванович (* 1966) — український історик, джерелознавець, архівознавець, бібліограф.
 Шаповал Андрій Миколайович (1977—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Антон Павлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Антоніна (1893—1958) — громадська діячка, дружина Миколи Шаповала.
 Шаповал Артем Юхимович (1890—1919) — полковник української Армії, брат Миколи Шаповала.
 Шаповал Борис (1895—1968) — графік-карикатурист.
 Шаповал Валентин Олександрович — підполковник Національної поліції України, лицар ордена Данила Галицького
 Шаповал Василь Кіндратович (1925—1979) — радянський вояк, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу, стрілець 465-го стрілецького полку 167-ї Сумсько-Київської двічі Червонопрапорної стрілецької дивізії 38-ї армії 1-го Українського фронту.
 Шаповал Василь Якович (1915 — ?) — радянський військовий діяч, полковник. Депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Шаповал Владислав Федорович (1995) — український футболіст.
 Шаповал Володимир Григорович (1954) — український вчений. Доктор технічних наук, професор, академік Будівельної АН України.
 Шаповал Володимир Іванович (1977—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Володимир Іванович (1924—2001) — радянський і український лікар, учений-уролог, педагог і організатор охорони здоров'я.
 Шаповал Володимир Миколайович (1948) — юрист, держслужбовець, Голова Центральної Виборчої Комісії.
 Шаповал Володимир Никифорович (1934) — український радянський і компартійний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань, народний депутат України 1-го скликання.
 Шаповал Григорій Савелійович (1913—1983) — радянський вояк, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу, навідник міномета 835-го стрілецького полку 237-ї стрілецької дивізії 40-ї армії Воронезького фронту.
 Шаповал Дмитро Богданович (1996) — український футболіст.
 Шаповал Євген Васильович (* 1987) — український футболіст, захисник.
 Шаповал Іван Максимович (1905—2003) — український письменник.
 Шаповал Іван
 Шаповал Іван Павлович (1909—2000) — український скульптор.
 Шаповал Ігор Анатолійович (1975—2017) — майор міліції у відставці, молодший сержант Збройних сил України, розвідник, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Ігор Вікторович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Ігор Володимирович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Ілько (1889—1973) — поручник Армії УНР.
 К. Шаповал — літературний псевдонім Дмитра Пильчикова.
 Шаповал Максим Михайлович (1978—2017) — генерал-майор Збройних сил України, начальник спеціального резерву Головного управління розвідки Міністерства оборони України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).
 Шаповал Микита Юхимович (1882—1932) — український політичний і громадський діяч, публіцист, соціолог, письменник.
 Шаповал Микола Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Микола Терентійович (1919—1982) — український письменник та поет,
 Шаповал Микола Юхимович (1886—1948) — український військовий, громадський і політичний діяч, брат Микити Шаповала.
 Шаповал Михайло Васильович (1946) — голова правління сільськогосподарського кооперативу «Летава», Герой України.
 Шаповал Надія Семенівна (1926—1992) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шаповал Олександр
 Шаповал Олександр Андрійович (1888—1972) — військовий діяч, полковник Армії УНР.
 Шаповал Олександр Васильович — заслужений донор України.
 Шаповал Олександр Іванович (1945) — український джазмен
 Шаповал Олександр Миколайович (політик) (1972) — міський голова м. Покров.
 Шаповал Олександр Миколайович (1975—2022) — український артист балету, соліст балету Національного академічного театру опери та балету України ім. Тараса Шевченка, Заслужений артист України
 Шаповал Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Олександр Сергійович (1992—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Олександр Юрійович (1990—2009) — український професійний велогонщик.
 Шаповал Петро Дмитрович (1948) — український державний і політичний діяч, дипломат.
 Шаповал Сергій Борисович (1969—2014) — активний учасник Євромайдану. Герой України.
 Шаповал Сергій Миколайович — капітан Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Шаповал Сергій Володимирович (* 1990) — український футболіст, півзахисник клубу «Торпедо-БелАЗ».
 Шаповал Юрій Євгенович (1954—2019) — український воєначальник, генерал-лейтенант.
 Шаповал Юрій Іванович (1953) — історик, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Шаповал Яким Павлович(1906 — ?) — радянський державний діяч, секретар Житомирського обласного комітету КПУ.

Див. також 
 Шаповаленко
 Шаповалов
 Шаповалівка
 Шаповалове

Примітки 

Українські прізвища
Історичні заняття